La Purge, chanson anarchiste du « Père Lapurge » des années 1880 ;
 La Purge, film d'horreur et de science-fiction de James DeMonaco, sorti en 2013.